Met federaal wordt bedoeld wat in een federale vereniging, instelling of federale staat (een bondsstaat), betrekking heeft op het samenwerkende, centrale niveau.

In concreto houdt het dus in: 
 Betrekking hebbend op de federale instellingen in België:
 Federale regering van België
 Kamer van volksvertegenwoordigers
 Senaat (België)alsook de federale instellingen en ministeries.
 Betrekking hebbend op de politieke opvatting dat iets op dat politiek niveau geregeld moet worden of blijven: Belgicisme (politiek).
 Betrekking hebbend op federale instellingen in andere federale staten.
 Betrekking hebbend op federalisme of een bondsstaat.
 Betrekking hebbend op een federatieraad.

Zie ook:
 Federale stijl, een Amerikaanse bouwstijl